То́маш Са́торанский (; род. , Прага, Чехословакия) — чешский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего и атакующего защитника за клуб «Барселона».

Карьера 
Саторанский с 2007 по 2009 выступал за пражский УСК. В 2009 году подписал контракт с испанским «Кахасоль», в составе которого играл в течение пяти сезонов.

На драфте НБА 2012 года был выбран клубом «Вашингтон Уизардс» под общим 32-м номером. Затем выступал в Летней лиге НБА.

В июле 2014 года подписал двухлетний контракт с «Барселоной». В марте 2016 года продлил контракт с каталонским клубом до 2020 года, но с правом покинуть клуб, если получит предложение из НБА.

Летом 2016 года перешёл в клуб НБА «Вашингтон Уизардс». 10 февраля 2018 года Саторански установил личный рекорд результативности, набрав 25 очков в поединке против «Чикаго Буллз», который его команда выиграла со счётом 101:90. Также это стало наивысшим достижением в результативности среди чешских баскетболистов, игравших в НБА. 

После травмы лидера команды Джона Уолла по ходу сезона 2018/19 Саторански стал получать больше игрового времени, отлично воспользовавшись этим. 16 декабря 2018 года установил рекорд по количеству проведённого времени за игру среди чешских баскетболистов (45 минут и 37 секунд) в игре против «Лос-Анджелес Лейкерс», предыдущее достижение принадлежало Иржи Велшу (43 минуты). «Вашингтон» обыграл «Лейкерс» со счётом 128:110, а Саторански запомнился удачной игрой против Леброна Джеймса, которому удалось набрать только 13 очков. 9 января 2019 года Саторански установил личный рекорд по голевым передачам, сделав 11 передач в игре против «Филадельфии». 

11 января 2019 года стал первым чешским баскетболистом в истории НБА, которому удалось сделать Трипл-дабл. В матче против «Милуоки Бакс» Саторански набрал 18 очков, а также сделал 12 подборов (личный рекорд) и 10 передач, тем самым помог своей команде одержать победу со счётом 113:106.

6 июля 2019 года Томаш Саторанский был обменян в «Чикаго Буллз». После подписания 3-летнего контракта с «Чикаго» на общую сумму 30 миллионов долларов стал самым высокооплачиваемым спортсменом Чехии. 6 ноября 2019 года установил личный рекорд на набранным очкам (27) в матче против «Атланты Хокс», в котором «Чикаго» победил со счётом 113:93. К 27 очкам Саторански прибавил 8 передач и 7 подборов.

8 августа 2021 года Саторанский был обменян в «Нью-Орлеан Пеликанс» вместе с Гарретом Темплом и драфт-пиками на Лонзо Болла.

8 февраля 2022 года «Портленд Трэйл Блэйзерс» приобрел Саторанского, Никейла Александра-Уокера, Джоша Харта, Диди Лузаду, защищенный выбор первого раунда драфта 2022 года, право на выбора лучшего из пиков второго раунда драфта 2026 года «Нового Орлеана» и «Портленда» и выбор во втором раунде драфта 2027 года «Пеликанс» в обмен на Си Джей Макколлума, Ларри Нэнса (младшего) и Тони Снелла.

Через день Саторанского снова обменяли, на этот раз в «Сан-Антонио Сперс». Он сыграл одну игру за «Сперс», а 26 февраля 2022 года согласился на выкуп контракта.

28 февраля 2022 года Саторанский подписал контракт с «Вашингтон Уизардс» до конца сезона.

4 июля 2022 года Саторанский подписал четырехлетний контракт с клубом «Барселона» из чемпионата Испании по баскетболу и Евролиги, присоединившись к своему товарищу по национальной сборной Яну Веселы под руководством тренера Шарунаса Ясикявичюса.

Сборная Чехии 
Саторанский выступал за молодёжные сборные Чехии различный возрастов. В 2009 году дебютировал в составе национальной сборной Чехии.

В 2010 году выступал на чемпионате Европы среди юношей до 20 лет. Участник чемпионатов Европы 2013, 2015 и 2017 годов. В 2018 году помог сборной Чехии впервые в истории попасть на чемпионат мира. На чемпионате мира 2019 года был лидером команды, которая заняла 6 место и тем самым повторила самое большое достижение в истории чешского (чехословацкого) баскетбола.

Достижения 
  Серебряный призёр Еврокубка: 2010/2011
  Обладатель Суперкубка Испании: 2015

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Баскетболисты Чехии
Баскетболисты НБА
Игроки БК УСК
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Барселона»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки сборной Чехии по баскетболу